Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Venus Williams (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

 Chanda Rubin (semifinali)
 Assente
 Jelena Dokić (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2004